Die 3. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 11. Februar bis 17. Februar 2007 im ungarischen Budapest statt. Die Spiele wurden auf der Kunsteisbahn im Stadtwäldchen ausgetragen.

Schweden verteidigte durch ein 3:2-Finalerfolg über Russland zum zweiten Mal den WM-Titel von 2004 und 2006 und sicherte sich damit auch den dritten Titel in Folge. Bronze ging an die Mannschaft Norwegens, die nach einem 3:3 im Spiel um Platz drei mit 1:0 im Penalty-Schießen erfolgreich war.

Erstmals nahm Gastgeber Ungarn mit einer Mannschaft bei einer Damen-Weltmeisterschaft teil. Das Team schoss jedoch in der Gruppenphase nicht ein Tor und verlor alle Spiele. Damit erreichte die Mannschaft nur den siebenten und damit letzten Rang.

Gruppenphase

Spiel um Platz 5

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 

2007
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Budapest
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Ungarn)